Каваляускас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Каваляускас, Антанас (род. 1984) — литовский баскетболист.
 Каваляускас, Виталиюс (род. 1983) — литовский футболист.
 Каваляускас, Йонас (1920—2007) — советский литовский актёр, Народный артист Литовской ССР (1976). 
 Каваляускас, Чесловас (1923—1997) — литовский священник, богослов, поэт, участник Норильского восстания.
 Каваляускас, Эгидиюс (род. 1988) — литовский боксёр.